Бабахино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бабахино — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Бабахино — деревня в Талдомском районе Московской области.